Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vojtěch Flégl e Cyril Suk che hanno battuto in finale Libor Pimek e Daniel Vacek 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Vojtěch Flégl /  Cyril Suk (campioni)
 Libor Pimek /  Daniel Vacek (finale)

 Magnus Gustafsson /  Karel Nováček (primo turno)
 Carlos Costa /  Alfonso González-Mora (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1991
ATP Praga 1991